Pilot Pen Tennis 2008 (kobiety)
 Pilot Pen Tennis 2008 (mężczyźni)